Санта Ана на испански означава Света Ана (майката на Богородица) и може да се отнася до:
 Хора
 Антонио Лопес де Санта Ана, мексикански военен и политик.

 Географски обекти
 Санта Ана, департамент в Салвадор;
 Санта Ана, стратовулкан в Салвадор
 Санта Ана, град в Калифорния, САЩ;
 Санта Ана, река в Калифорния, САЩ;